

Попська () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Єлена.
 Попська () — село в Габровській області. Входить до складу общини Севлієво.